Morrell ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Morrell (1795–1839), US-amerikanischer Kapitän
 Daniel Johnson Morrell (1821–1885), US-amerikanischer Politiker
 David Morrell (* 1943), kanadisch-US-amerikanischer Schriftsteller und Professor für Amerikanische Literatur
 Edward de Veaux Morrell (1863–1917), US-amerikanischer Politiker
 George Morrell (* um 1872), schottischer Fußballtrainer
 Imogene Robinson Morrell († 1908), US-amerikanische Kunstlehrerin sowie Porträt- und Historienmalerin der Düsseldorfer Schule
 Jack Morrell (* 1933), britischer Wissenschaftshistoriker
 Jemima Morrell (1832–1909), englische Reiseschriftstellerin und Illustratorin
 Joe Morrell (* 1997), walisischer Fußballspieler
 Mike Morrell (* 1952), US-amerikanischer Politiker
 Ottoline Morrell (1873–1938), englische Aristokratin und Kunstmäzenin

Morell steht weiter für:

 Morrell-Insel, Insel der Südlichen Thuleinseln, Südliche Sandwichinseln, Südatlantik
 Morrell Point, Landspitze der Morrell-Insel
 Morrell-Riff, Riff nahe der Bouvetinsel, Südatlantik

Siehe auch:

 Morel
 Morell